Het 37e Europees kampioenschap basketbal mannen 2011 werd gehouden in Litouwen. Het was de tweede keer dat Litouwen het toernooi organiseert, na 1939.

Kwalificatie

Oorspronkelijk zouden er 16 teams deelnemen aan het toernooi. Litouwen doet automatisch mee in het toernooi omdat zij het gastland is. Ook Spanje, de winnaar van Eurobasket 2009 doet mee met het toernooi. Ook alle landen die meededen aan het wereldkampioenschap basketbal 2010 doen mee. De andere landen in de A-divisie spelen voor de overige plekken. In drie groepen van vijf kwalificeerden de groepswinnaars en de twee beste nummers twee rechtstreeks voor het EK. De overige landen zouden voor het laatste ticket spelen.

Echter, op 5 september 2010 maakte FIBA Europe bekend dat er 24 landen deelnemen aan het Europees kampioenschap. Door deze beslissing plaatsten ook de nummers drie en vier van elke groep zich rechtstreeks, evenals Georgië, de slechtste runner-up. De overige drie landen, Finland, Hongarije en Portugal, speelden in augustus 2011 om de laatste twee tickets. Hierdoor plaatsten dus 15 van de 16 landen in de kwalificatieronde zich voor het EK.

Locaties 
Hier onder staat een lijst van de locaties waar het EK gespeeld gaat worden.

Groepsindeling 
Op 30 januari 2011 werd er geloot voor de groepsindeling. België zat in pot drie.

Eerste ronde 
De beste 3 landen van elke groep kwalificeerden zich voor de tweede ronde.

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Tweede ronde
De beste 3 landen van de groepen A en B werden samengezet in groep E, de beste 3 landen van de groepen C en D kwamen in groep F terecht. Landen die elkaar al in de eerste ronde tegenkwamen, konden niet meer tegen elkaar spelen. Hun onderlinge resultaten uit de eerste ronde werden wel meegenomen naar de tweede ronde. De beste 4 landen van elke groep kwalificeerden zich voor de kwartfinales.

Groep E

Groep F

Eindfase

Plaats 5 tot 8

Eindrangschikking 

Europees kampioenschap basketbal
Basketbal in Litouwen
Basketbal in 2011
basketbal